1ere Armée oder Première Armée ist der Name folgender französischer Armeen:

 1ere Armée (Frankreich), Verband im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 1ere armée (1944–1945), Verband im Zweiten Weltkrieg